Léccinum albéllum — вид трубчатых грибов, традиционно относящийся к роду  семейства . В 2003 году на основании молекулярных данных этот род был разделён на несколько более мелких родов, а данный вид был помещён в род Leccinellum.

Описание 
Шляпконожечный мясистый трубчатый гриб. Шляпка 2,5—6,5 см в диаметре, у молодых грибов выпуклая, затем раскрывается до широковыпуклой и почти плоской, поверхность сухая, гладкая или ямчатая, с возрастом, особенно в сухую погоду, нередко растрескивающаяся. Окраска различная — от беловатой до серовато-бежевой или буровато-серой, иногда с розоватым или желтоватым оттенком.

Трубчатый слой белый, затем постепенно становится желтовато-серым или коричневатым, при прикосновении цвет не меняет. Поры угловатые, мелкие.

Ножка 5—10 см длиной, тонкая, цилиндрическая или утолщающаяся к основанию, выполненная, беловатая или окрашенная под цвет шляпки. На ножке заметны беловатые до коричневых чешуйки, часто расположенные продольными линиями.

Мякоть белая, на воздухе цвет не меняет, без особого вкуса и запаха.

Споровый отпечаток оливково-коричневого цвета. Споры веретеновидные до цилиндрических, 14—22×4—6 мкм.

Съедобный гриб, особой ценностью не обладающий.

Экология 
Образует микоризу с широколиственными породами, наиболее часто — с дубом. Широко распространён в Северной Америке.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Обабок
Грибы Северной Америки
Съедобные грибы